Feldhendler ist der Familienname folgender Personen:

 Leon Feldhendler (1910–1945), polnischer Holocaustüberlebender
 Moritz Feldhendler (1858–1909), österreichisch/jüdischer Architekt und Ingenieur, der auch in Bulgarien tätig war